A Kalasnyikov (), orosz családnév. A szó valószínűleg az orosz калач, калачник vagy калашник (kalács, kalácskészítő esetleg pék) szavakból alakult ki és jelentése szerint szabad magyar fordításban fia a kalácskészítőnek. 
 Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov (1919–2013) fegyvertervező,

Kalasnyikov gépkarabélyok
az AK-47 Kalasnyikov-gépkarabély
az AK-74 Kalasnyikov-gépkarabély
az AMD–65 deszantgépkarabély
az  AKM–63 javított AKM-verzió
az AMP-69 gépkarabély

egyebek
a Kalasnyikov koktél,
a Kalaschnikфw (energy drink) energiaital,
a Kalashnikov vodka,
a Kalasnyikov (dal) Emir Kusturica Underground című filmjének slágere,
a Kalashnikov (zenekar) olasz punkzenekar, 
a Kalasnyikov-változat a sakkban alkalmazott szicíliai védelem egyik formája.